Questo piccolo mondo (This Happy Breed) – opera teatrale di Noël Coward del 1942
 La famiglia Gibbon (This Happy Breed) – film del 1944 diretto da David Lean